

Pessoas
Luís Alberto Bettencourt
Luis Alberto Moreno
Luis Alberto Riart
Luis Alberto Suárez Díaz
Luis Alberto Romero Alconchel
Luis Alberto de Abreu
Luis Alberto de Herrera

Luis Alberto